«Dogs» («perros», en inglés) se puede referir a los siguientes artículos:

 Dogs: un manga creado por Shirow Miwa, publicado entre 2000 y 2001.
 Dogs: una canción de la banda inglesa The Who, publicada en 1968.
 Dogs: una canción de la banda inglesa Pink Floyd, publicada en 1977.